DBA steht für:
 DBA (Musikprojekt) (Downs Braide Association), Musikprojekt von Geoff Downes und Chris Braide
 Datenbankadministrator (), für die Verwaltung eines Datenbankmanagementsystems (DBMS) verantwortlich
 Database abstraction layer, eine Software, die bei einer Anwendung den Zugriff auf die Datenbank abstrahiert, sodass zwischen mehreren Produkten gewählt werden kann, ohne den Code zu ändern, siehe Datenbankabstraktionsschicht
 De Bellis Antiquitatis, ein Tabletop-Regelsystem
 Design basis accident, engl. Synonym für Auslegungsstörfall („GAU“) in einer kerntechnischen Anlage
 Deutsche Bauakademie, ab 1973 Bauakademie der DDR (gegründet 1951) 
 Deutsche Bundesakte, war ein völkerrechtlicher Vertrag und das erste Bundes-„Verfassungsgesetz“ über die Gründung des Deutschen Bundes
 Deutsches Biographisches Archiv, eine Sammlung von Biographien aus älteren biographischen Nachschlagewerken
 Diamond-Blackfan-Anämie, eine schwere chronische Blutarmut, siehe Diamond-Blackfan-Syndrom
 Dienst für Besondere Aufgaben, siehe Schweizer Nachrichtendienste #Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (ÜPF)
 Doctor of Business Administration, höchster akademischer Grad in der angelsächsischen universitären Managementausbildung
 Doppelbesteuerungsabkommen
 Double Bass Array
 Drei-Buchstaben-Akronym, die häufigste und beliebteste Form von Abkürzungen im technischen Umfeld
 Dynamic Bandwidth Allocation (Dynamische Bandbreitenzuweisung)
 Dalbandin Airport (IATA-Code) Flughafen von Dalbandin, Provinz Belutschistan, Pakistan

DBA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Wałbrzyski in der Woiwodschaft Niederschlesien (auslaufend)

DB-A steht für:
 Bolchowitinow DB-A, schweres sowjetisches Bombenflugzeug

dB(A) steht für:
 Mit Index A bewerteter Schalldruckpegel

dba steht für:
 dba (Band), britische Dance-/Electronic-Formation 
 dba (Fluggesellschaft), früher Deutsche BA, ehemalige deutsche Linienfluggesellschaft mit Sitz in München und zuletzt eine Tochtergesellschaft der Air Berlin
 Deutsche Berufsakademie Sport und Gesundheit
 Dibenzylidenaceton, organische chemische Verbindung, zählt zu den Ketonen
 Bangime (ISO-639-3-Code), einer der aussterbenden Dialekte von Dogon (Sprache), einer Niger-Kongo-Sprache in Mali

dba. oder d/b/a steht für:
 Doing business as (im Deutschen wörtlich: „Geschäfte tätigend als“), juristischer Begriff im Recht der Vereinigten Staaten für Markennamen von Unternehmen

Siehe auch:
 DBA Deutschland-Schweiz Erbschaftsteuer

Abkürzung